Seattle peut désigner :
 Seattle, une ville des États-Unis ;
 Seattle, un chef amérindien du  ;
 Seattle, un système d'arcade créé par Midway Games.